Neophyllaphis viridis  — вид архаичных тлей рода Neophyllaphis из подсемейства Neophyllaphidinae.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,5—1,8 мм. Тело тёмно-зелёного цвета (покрыто беловатым восковым налётом). Усики 6-члениковые, короче чем тело. Монофаги, питаются на молодых хвойных растениях Podocarpus falcatus (= Afrocarpus, Южная Африка). Найдены в смешанных колониях с тлями вида Neophyllaphis grobleri
.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Neophyllaphis
Животные, описанные в 1973 году
Насекомые Африки